Ramer ist der Name folgender Orte:

 Ramer (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ramer (Alabama), Vereinigte Staaten
 Ramer (Tennessee), Vereinigte Staaten